La Ligue des Champions 2015-2016 est la cinquante-sixième édition de la Ligue des champions féminine de l'EHF. Sous l'égide de la Fédération européenne de handball (EHF), elle oppose les meilleurs clubs de handball féminin d'Europe.

Participants

Équipes ayant bénéficié d'une invitation 
Sur les sept équipes ayant fait une demande d'invitation, seules deux ont reçu une décision positive :

Équipes qualifiées 
Quatorze équipes sont directement qualifiées pour la phase de groupes et sont rejointes par les deux équipes ayant remporté l'un des deux  Tournois de qualification :

Phase de qualification

Composition des chapeaux

Tournoi de qualification 1 

Le premier tournoi de qualification se déroule les 12 et 13 septembre 2015 dans la salle de sport à Drammen en Norvège.

Tournoi de qualification 2 

Le second tournoi de qualification se déroule les 12 et 13 septembre 2015 dans la salle de sport Sala Polivalenta Lascar Pana à Baia Mare en Roumanie.

Phase de groupes

Les 16 équipes qualifiées 

 Chapeau pour le tirage qui a eu lieu le 26 juin à Vienne (Autriche).

 Légende

Groupe A

Groupe B 

¹ Note : Le match FTC-RC Hungaria-Fleury Loiret, initialement prévu le 15 novembre 2015, a été reporté au 6 janvier 2016 à cause des attentats du 13 novembre 2015 en France. .

Groupe C

Groupe D

Tour principal 

 Légende

Groupe W 

|style="vertical-align:top;" |

|}

Groupe Z 

|style="vertical-align:top;" |

|}

Quarts de finale 

 

Match allers

Matchs retours

Final Four 
La Final Four a lieu dans la salle Papp László Budapest Sportaréna, à Budapest.

Demi-finales

Match pour la

Finale

Les championnes d'Europe

Effectif des championnes d'Europe 

Entraîneur
  
Gardiennes de but
  Jelena Grubišić
  Alina Iordache
  Mayssa Pessoa 

Ailières gauches
  Iulia Curea 
  Fernanda da Silva 
  Maria Fisker

Ailières droites
  Cristina Vărzaru
  Carmen Martín  

Arrières gauches
  Linnea Torstenson
  Bianca Bazaliu
  Ana Paula Rodrigues 

Arrières droites
  Line Jørgensen

Pivots
  Oana Manea
  Cristina Nan
  Ekaterina Vetkova

Demi-centres
  Aurelia Brădeanu
  Isabelle Gulldén
  Elena Nicula

Statistiques et récompenses

Meilleures joueuses 
À la veille du Final Four, les meilleurs joueuses ont été désignées grâce au vote de internautes. À noter qu'aucune joueuse du CSM Bucarest, futur vainqueur de la compétition, n'a été élue.

Enfin, Jelena Grubišić, la gardienne de but croate du CSM Bucarest, a été élue meilleure joueuse du Final Four.

Meilleures marqueuses

Références

Articles connexes 
 Coupe EHF 2015-2016
 Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 2015-2016
 Coupe Challenge 2015-2016
 Ligue des champions masculine 2015-2016

Liens externes 
 Site officiel de la compétition
 Site officiel de l'EHF

Ligue des champions féminine de l'EHF
Saison 2015-2016 de handball
Handball F1